Il doppio del torneo di tennis Aryamehr Cup 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Rod Laver e John Newcombe che hanno battuto in finale Ross Case e Geoff Masters 7-6, 6-2.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Aryamehr Cup 1973